Tapeinothemis est un genre  dans la famille des Libellulidae appartenant au sous-ordre des anisoptères dans l'ordre des odonates. Il ne comprend qu'une seule espèce : Tapeinothemis boharti.

Espèce du genre 
Tapeinothemis boharti Lieftinck, 1950

Références

Liens externes 

Genre d'Odonates (nom scientifique)
Libellulidae